Ниссани:
 Ниссани, Рой (род. 1994) — франко-израильский автогонщик.
 Ниссани, Ханох (род. 1963) — израильский автогонщик и бизнесмен.